Pantaleon steht für:
 Pantaleon (Name), siehe dort auch Namensträger
 Pantaleon (Musikinstrument), Hackbrett-artiges Instrument
 Provinz Pantaleón Dalence, Provinz in Bolivien
 St. Pantaleon (Köln), frühromanischer Kirchenbau
 Pantaleon Films GmbH, deutsche Filmproduktionsgesellschaft
 Pantaleon (Konrad von Würzburg), mittelhochdeutsche Verslegende

Siehe auch:
 Sankt Pantaleon (Begriffsklärung)
 Pantaleimon (Begriffsklärung)